Кормушка () — рыболовное приспособление, для приманивания рыбы к крючкам с наживкой или привлечения к месту ловли. Различают фидерные кормушки, для ловли на донку; кормушки для поплавочной ловли; кормушки для зимней ловли.

Виды кормушек 
Фидерная кормушка изготавливается из металла, проволоки или пластика. Часто для утяжеления снабжена дополнительным грузилом. Вес и размеры кормушек для донной рыбалки варьируются от десятков до сотен граммов. Кормушки изготавливаются производителями рыболовных снастей или самими рыболовами-любителями. Как правило, кормушка используется при ловле мирной рыбы, набивается остро-пахнущими растительными питательными смесями, кашами, часто смешанными с животными насадками (черви, опарыши, мотыль). Тем не менее, на морской рыбалке кормушки могут заполняться остатками рыбы для привлечения хищников.
Кормушка для поплавочной ловли представляет собой кошель (сетчатая сумка набитая кашей) или жестяную банку с отверстиями, которые опускаются на верёвке под лодку рыболова. Обычно такую кормушку используют при ловле на течении, она лежит на дне всё время ловли.
Зимняя кормушка, применяемая на подлёдной ловле, фактически, это небольшой контейнер для доставки прикормки на дно, в место, где будут находиться крючки рыболова. Зимняя кормушка опорожняется и поднимается наверх.

Примечания

Ссылки 
Рыбалка. Большая современная иллюстрированная энциклопедия / Ловля донной снастью.- М., Литрес, 2017, с.88-90 ISBN 5040357354, 9785040357352.

Рыболовные снасти